U2, U 2, U-2 może odnosić się do:
 U2 – system reprezentacji liczb całkowitych w dwójkowym systemie pozycyjnym
 U2 i ZU2 – jedna z nazw kodu uzupełnień do dwóch
 U2 – irlandzki zespół rockowy
 U2 – w slangu internetowym „ty/wy też”
 linie metra
 U2 – linia metra w Berlinie
 U2 – linia metra w Hamburgu
 U2 – linia metra w Wiedniu

Astronomia 
 S/1986 U2 – tymczasowe oznaczenie księżyca Julia
 S/1999 U2 – tymczasowe oznaczenie księżyca Stefano
 S/2001 U2 – tymczasowe oznaczenie księżyca Ferdynand

Pojazdy 
 samoloty
 Lockheed U-2 – amerykański wysokościowy samolot rozpoznawczy
 Polikarpow U-2 – radziecki dwupłatowy samolot szkolny i wielozadaniowy
 okręty podwodne
 SM U-2 (1908) – niemiecki okręt podwodny z okresu I wojny światowej
 SM U-2 (1909) – austro-węgierski okręt podwodny z okresu I wojny światowej
 U-2 (1935) – niemiecki okręt podwodny z okresu II wojny światowej
 U-2 (1962) – niemiecki okręt podwodny z okresu zimnej wojny